

Деннісон — місто, штат Міннесота
 Деннісон — селище, штат Огайо
 Деннісон Тауншип — селище, штат Пенсільванія

Див. також 
 Денісон